Axente ist der Familienname folgender Personen:

 Ioan Axente Sever (1821–1906), rumänischer Theologe, Philosoph und Politiker 

Siehe auch:
 Axente Sever (deutsch Frauendorf), Gemeinde im Kreis Sibiu, Rumänien